Брајковац може бити:

 Брајковац (Лазаревац), насељено место у општини Лазаревац
 Брајковац (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље
 Брајковац (Крушевац), насељено место града Крушевца,